Albert von Brunn ist der Name folgender Personen:

* Albert von Brunn (Mediziner) (1849–1895), deutscher Mediziner und Anatom
 Albert von Brunn (Astronom) (1880–1942), deutscher Astronom
 Albert von Brunn (Philologe) (1954), deutscher Iberoromanischer Philologe